Guadalupe Tepeyac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupe Tepeyac, Pantelhó, Chiapas, 
 Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar